Розенбергер () — немецкая фамилия.

Носители фамилии 
 Розенбергер, Вальдемар Карлович (1849—1918) — петербургский инженер, деятель интерлингвистики.
 Розенбергер, Давид Генрихович (1896—1956) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Розенбергер, Иоганн Карл Фердинанд (1845—1899) — немецкий педагог и историк науки.
 Розенбергер, Карл Оттович (1807—1866) — русский врач, доктор медицины, тайный советник, генерал-штаб-доктор флота.
 Розенбергер, Отто (1769—1856) — российский лингвист и педагог, директор Дерптской гимназии.
 Розенбергер, Отто Август (1800—1890) — немецкий астроном.

Другое 
 Розенбергер — кратер на Луне, названный в честь О. А. Розенбергера.

См. также 
 Розенберг